The Who — гурт
 World Health Organization (WHO) — Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

Див. також 
 Доктор Хто ()